Christina Anna Skytte – baronessa e piratessa svedese
 Johan Skytte – nobile e politico svedese. A lui si deve il premio Johan Skytte in Scienze Politiche
 Sammy Skytte – calciatore danese, centrocampista